Kmart o K-Mart puede referirse a:

 Kmart, una cadena de tiendas de descuento con sede en Estados Unidos.

 Asimismo K-Mart es el apodo de estos deportistas:
Carlos Martínez (n. 1982), beisbolista dominicano.
Kenyon Martin (n. 1977), baloncestista estadounidense.
Kevin Martin (n. 1983), baloncestista estadounidense.